Gesesse ist der Nachname mehrerer Personen:

Tesfaye Gesesse (1936–2020), Vertreter des modernen Theaters in Äthiopien
Tilahun Gesesse (1940–2009), äthiopischer Sänger